Дискографія Kasabian, англійського рок-гурту станом на серпень 2014 року складається з п'яти студійних альбомів, двох концертних альбомів, 6 міні-альбомів, 20 синглів та 22 музичних кліпів.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

Відеокліпи

Посилання 
 Дискографія Kasabian  у базі даних порталу Discogs.com
 Дискографія на офіційному сайті гурту

Примітки 

Kasabian
Kasabian